Questo laqab (che in Lingua araba significa "Colui che è sostenuto") può indicare:

 Al-Mu'tamid (844-892) – califfo della dinastia abbaside 
 Muhammad al-Muʿtamid (1040-1095) – terzo ed ultimo regnante musulmano della dinastia degli Abbadidi